Abaja – wierzchnie okrycie noszone w krajach muzułmańskich.

2 miejscowości w Estonii:
 Abaja – wieś w prowincji Järva, w gminie Koeru.
 Abaja – wieś w prowincji Sarema, w gminie Kihelkonna.